Пол, Роберт (фигурист) (род.1937) — канадский фигурист.
 Пол, Роберт Уильям (1869—1943) — английский кинорежиссёр, продюсер, механик и оптик.
 См. также 
 Поль, Роберт Вихард (1884—1976) — немецкий физик.